Mollington – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Mollington – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)